San Lorenzo ist der Name folgender Municipios:

 Municipio San Lorenzo (Pando) im Departamento Pando, Bolivien
 Municipio San Lorenzo (Tarija) im Departamento Tarija, Bolivien
 Municipio San Lorenzo (Oaxaca) in Mexiko